Leonor de Aragão, Rainha de Portugal (1402-1449) — consorte de D. Duarte
 Leonor de Aragão, Rainha de Castela (1358-1382) — consorte de D. João I
 Leonor de Aragão, rainha de Chipre (1333-1417) — consorte de Pedro I

Desambiguações de antropônimos